Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2011 des Dameneinzel. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks und Quellen 
 
 

2011
Dameneinzel (Qualifikation)